YKG steht für:
 Flughafen Kangirsuk (IATA-Code), Flughafen von Kangirsuk, Québec, Kanada

ykg steht für:
 Tundrajukagirische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung